Хори — упоминающийся в Библии народ, живший в земляных пещерах горной страны Сеир, к югу от Мёртвого моря.
 Ласки и хори — род млекопитающих
 Хоринцы — племенное объединение бурят.
 Хори, Тацуя (род. 1935) — японский политик, губернатор префектуры Хоккайдо.
 Хори, Хидэюки (род. 1954) — японский сэйю.